Alos est un nom propre.

Toponyme 

 Alos, commune française du département de l'Ariège, en région Occitanie ;
 Alos, ancienne commune française du département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine, intégrée à Alos-Sibas-Abense ;
 Alos, commune française du département du Tarn, en région Occitanie ;
 Alos-Sibas, ancienne commune française du département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine, intégrée à Alos-Sibas-Abense ;
 Alos-Sibas-Abense, commune française du département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme 

 Antonio Alos Moreno (1912-1980), sculpteur espagnol.

 Ricardo Alós (né en 1931), footballeur espagnol.

Sigle 

ALOS peut désigner :
 Advanced Land Observing Satellite, un satellite de télédétection japonais lancé en 2006.

Homophone 

 Allos, commune française du département des Alpes-de-Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
 Col d'Allos

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France